Santee (Califórnia)
Santee (Carolina do Sul)
Santee (Nebraska)

Desambiguações de topônimos